Монблан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 91,11 км². Население — 7382 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

История 
Город основан в 1163 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Montblanc
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Montblanc Medieval. Web turístico de Montblanc
 Web oficial de Vizcarra, caricaturista nacido en Montblanc
 Web información turistica de las montañas de Prades y el bosque de Poblet

Муниципалитеты Таррагоны